Matapédia steht für folgende geografische Objekte in der Provinz Québec, Kanada:
 Matapédia, Gemeinde
 La Matapédia, Grafschaftsgemeinde 
 Lac Matapédia, See in der Verwaltungsregion Bas-Saint-Laurent
 Rivière Matapédia, linker Nebenfluss des Flusses Restigouche River